Morbus Batten steht für:

 Neuronale Ceroid-Lipofuszinose Typ 3 (auch Vogt-Spielmeyer-Stock-Krankheit oder Spielmeyer-Vogt-Krankheit)
 Morbus Curschmann-Steinert-Batten, siehe Myotone Dystrophie Typ 1